Il doppio  del Bell Challenge 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Sofia Arvidsson e Johanna Larsson erano le detentrici del titolo. Sofia Arvidsson ha difeso il titolo assieme a Marina Eraković, ma è stata eliminata al primo turno. Johanna Larsson non ha partecipato.

Raquel Kops-Jones e Abigail Spears hanno battuto in finale Jamie Hampton e Anna Tatišvili 6–1, 3–6, [10–6].

Teste di serie

  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (campionesse)
  Sofia Arvidsson /  Marina Eraković (primo turno)

  Michaëlla Krajicek /  Lucie Šafářová (quarti di finale)
  Lindsay Lee-Waters /  Megan Moulton-Levy (semifinale)

Tabellone

Note 
 

Bell Challenge 2011